Нижче наведено список 293 муніципалітетів департаменту Рона.

Рона

Рона (департамент)